Audrey bezeichnet:

 Audrey (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Audrey Arno, eine deutsche Sängerin
 Audrey (Band), eine schwedische Musikgruppe
 Audrey (Buch), ein Buch aus dem Jahr 1902 von Mary Johnston
 Audrey (Film), ein Film aus dem Jahr 1916 nach der Romanvorlage von Mary Johnston
 (4238) Audrey, ein Hauptgürtelasteroid
 Hurrikan Audrey, ein Hurrikan in Louisiana
 Audrey Magazine, ein amerikanisches Frauenmagazin
 Audrey Horne, eine norwegische Musikgruppe
 3Com Audrey, eine Internet-Anwendung
 Audrey-Insel, südlichste der Debenham-Inseln vor der Westküste des antarktischen Grahamlands

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Audrey (Oregon), im Baker County – nicht mehr existent
 Audrey (Washington), im Benton County
 Audrey Park, im Caddo Parish, Louisiana

Siehe auch:
 Audrey Rose
 Audry